J62 peut faire référence à :
 Icosaèdre métabidiminué (J62), une figure géométrique ;
 Silicose, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres